Dumur ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eschmann-Dumur (1835–1913), Schweizer Klavierpädagoge
 Jean Dumur (Jean Aeschbacher; 1930–1986), Schweizer Journalist